Druzus Starszy
 Druzus Młodszy – (Druzus II Kastor)
 Druzus III – syn Germanika
 Druzus IV syn Klaudiusza
 Druzus – imię męskie
 Drusus – owad wodny z rzędu Trichoptera